Wabash Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Wabash Township (Illinois)
 Wabash Township (Adams County, Indiana)
 Wabash Township (Fountain County, Indiana)
 Wabash Township (Gibson County, Indiana)
 Wabash Township (Jay County, Indiana)
 Wabash Township (Parke County, Indiana)
 Wabash Township (Tippecanoe County, Indiana)
 Wabash Township (Ohio)